WI est un code, qui signifie :
 Wisconsin (symbole postal),

WI est un sigle qui signifie :
 Women's Institute, une association de femmes britanniques

Code